Antonov je ruské a bulharské příjmení, které nosí tito lidé:

Alexandr Antonov, sovětský politik, revolucionář-eser,  bratr Dmitrije
Alexej Innokenťjevič Antonov (1896–1962), sovětský generál
Alexandr Pavlovič Antonov (1898–1962), sovětský herec
Alexandr Stěpanovič Antonov (1888–1922), ruský revolucionář, člen strany eserů
Anton Antonov-Ovsejenko (1920–2013), ruský historik a spisovatel
Dmitrij Antonov, sovětský politik, revolucionář-eser, bratr Alexandra
Oleg Antonov, sovětský letecký konstruktér
Sergej Antonov (1948–2007), bulharský atentátník vystupující pod jménem Mehmet Ali Ağca, který se pokusil zabít papeže Jana Pavla II.
Vladimir Alexandrovič Antonov, ruský podnikatel
Vladimir Antonov-Ovsejenko (1883–1939), sovětský politik
Jurij Antonov, více různých osobností (rozcestník)

Ruská příjmení
Bulharská příjmení